Бълок може да се отнася за:
 Алън Бълок (1914-2004), английски историк
 Сандра Бълок (р. 1964), американска актриса
 Окръзи в Съединените щати
 Бълок (окръг, Алабама)
 Бълок (окръг, Джорджия)